Der Begriff Arbeiterin bezeichnet:

 Arbeiterin (Bienen), eine Kaste bei Honigbienen
 allgemeiner eine Kaste bei staatenbildenden Insekten, z. B. bei den Wespen und Ameisen
 die weibliche Form von Arbeiter

Siehe auch: